Maris, família dels Mari (plural llatí Marii), o gens Mària
 Maris, mesura grega
 Mari (poble)
 al-Maris, regió de Núbia